Cihanbeyli (district), een Turks district in de provincie Konya
 Cihanbeyli (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Cihanbeyli